Oceanides är ett släkte av insekter. Oceanides ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fröskinnbaggar
Oceanides